El término Michael McDonald, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Michael McDonald (nacido en 1952), un  cantante de soul;
 a Michael McDonald (nacido en 1964), un comediante y actor estadounidense;
 a Michael McDonald, un corredor jamaicano;
 a Michael McDonald (nacido en 1965), un luchador de K-1;
 a Michael McDonald, un jugador de baloncesto estadounidense;
 a Michael McDonald (nacido en 1989), un jugador canadiense de poker;
 a Michael McDonald (nacido en 1991), un peleador de Bellator.